Heleta bezeichnet:
 alternativ die französische Gemeinde Hélette

Heleta ist der Familienname von

 Uasilaʻa Heleta (* 1987), amerikanisch-samoanischer Fußballnationalspieler